Les Animals peut désigner :
 Les Animals, roman de Bayon, 1990.
 Les Animals,  de Mano Solo, 2004.